Андо́рра — имя собственное.

 Андорра — княжество; карликовое государство в Европе.
 Андорра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон.
 «Андорра» — футбольный клуб из одноимённого государства.
 «Андорра» — футбольный клуб из Испании.
 «Андорра» — баскетбольный клуб из одноимённого государства.
 «Андорра» — театральная пьеса Макса Фриша.
 Андорра, Хави (род. 1985) — андоррский футболист.

См. также 
 Андорра-ла-Велья
 Андорра-Сьерра-де-Аркос
 Андора